SPE (energie), Belgisch energiebedrijf
Afkorting voor Solid-phase epitaxy of Vastestofepitaxie
Afkorting voor Solid-phase extraction
Afkorting voor Sony Pictures Entertainment
Afkorting voor Synergistic Processing Elements